Karl-Erik Nilsson (scheidsrechter) (1957), Zweeds voetbalscheidsrechter
Karl-Erik Nilsson (worstelaar) (1922), Zweeds worstelaar